Адельгунда — женское имя. Известные носительницы:

 Адельгунда (639—684) — святая Римско-Католической Церкви.
 Адельгунда Баварская (1823—1914) — баварская принцесса из династии Виттельсбахов, дочь короля Людвига I.
 Адельгунда Баварская (1870—1958) — баварская принцесса из династии Виттельсбахов, дочь короля Баварии Людвига III.

См. также 
 (647) Адельгунда — малая планета